Lista de países por PIB pode referir-se a:

 Lista de países por PIB nominal, uma lista com as actuais taxas de câmbio para as moedas nacionais
 Lista de países por crescimento do PIB
 Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra), uma lista utilizando o conceito de paridade de poder de compra para obter estimativas do PIB

Ver também 
 Lista de países por PIB per capita

Desambiguação
Listas de países por produto interno bruto
Paises